Las Arenas ist der Name folgender Orte:
 Las Arenas (Barcelona) 
 Las Arenas (Cabrales), Parroquia in der Gemeinde Cabrales, Provinz Asturien, Spanien
 Las Arenas (Getxo), Stadtteil von Getxo, Provinz Bizkaia, Spanien